Once Aboard the Lugger – film del 1914 diretto da Hay Plumb
 Once Aboard the Lugger – film del 1920 diretto da Gerald Ames e Gaston Quiribet